Ви́ктор Кли́мов — имя следующих персоналий:

 Климов, Виктор Владимирович (род. 1968) — депутат Государственной Думы VI созыва, член фракции «Единая Россия».
 Климов, Виктор Викторович (род. 1961) — советский велогонщик.
 Климов, Виктор Николаевич (1923—2018) — полковник ВВС СССР, почётный гражданин города Липецка.
 Климов, Виктор Степанович (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.